Шабры — название населённых пунктов в России:
 Шабры — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Шабры — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Шабры — деревня в Вагайском районе Тюменской области.

«Шабры» — рассказ Максима Горького, опубликованный в 1897 году.

См. также 

 
 Шабровский (Шабры) — посёлок, административно входящий в состав муниципального образования «город Екатеринбург», в Чкаловском районе города.